Le nom Melissa fut utilisé pour nommer plusieurs cyclones tropicaux et subtropicaux.

Océan Atlantique 

 Tempête tropicale Melissa (2007), un cyclone de courte vie formé à l'est des îles du Cap-Vert et restée en mer ;
 Tempête tropicale Melissa (2013), un cyclone de courte vie formé dans l'Atlantique central et resté en mer ;
 Tempête tropicale Melissa (2019), un cyclone de courte vie formé et resté au large des États du Mid-Atlantic des États-Unis.

Océan Pacifique 

 Super typhoon Melissa (1994) (T9424, 26W) ayant passé toute sa vie en mer.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme
Typhon homonyme